Temiste – w mitologii greckiej córka księcia trojańskiego Ilosa, małżonka Kapysa i matka Anchizesa, ojca Eneasza, a także drugiego syna o imieniu Ilos.

Genealogię Temiste prezentuje następujące drzewo rodowe:

Przypisy

Bibliografia 
 

Królowe w mitologii greckiej